Il singolare del torneo di tennis Santa Cruz de la Sierra Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Cañas che ha battuto in finale Márcio Carlsson 6-2, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Guillermo Cañas (Campione)
 Márcio Carlsson (finale)
 Sebastián Prieto (semifinali)
 Diego Nargiso (semifinali)

 Eduardo Medica (quarti di finale)
 Erick Gomes (primo turno)
 Martin Hromec (primo turno)
 Luis Morejon (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santa Cruz de la Sierra Challenger 1997